Любош Рачански (, 13 марта 1966, Бенешов, Чехословакия) — чешский стрелок, выступавший в соревнованиях по стрельбе по движущейся мишени. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года.

Карьера 
Любош Рачански является рекордсменом по количеству золотых медалей на чемпионатах мира среди чешских (чехословацких) стрелков. Он становился чемпионом мира 13 раз. Главным достижением в карьере Рачански стала бронзовая медаль Олимпийских игр 1992 года в Барселоне. Также он участвовал на Олимпиадах 1988 и 1996 годов. Завершил спортивную карьеру в 2008 году.

Достижения 

 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992

 13-кратный чемпион мира (4 личных золота, 9 в команде)

 5-кратный серебряный призёр чемпионатов мира (2 личных серебра, 3 в команде)

 Бронзовый призёр чемпионата мира (в команде)

 2-кратный победитель этапов кубка мира (Зуль 1991, Мюнхен 1991)

 5-кратный серебряный призёр этапов кубка мира (Мюнхен 1991 и 1993, Милан 1992, Гватемала 1994, Атланта 1996)

 4-кратный бронзовый призёр этапов кубка мира (Мюнхен 1993 и 1994, Барселона 1994, Милан 1995)

 15-кратный чемпион Европы (5 личных побед, 10 в команде)

 15-кратный серебряный призёр чемпионатов Европы (5 личных медалей, 10 в команде)

 18-кратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2 личные бронзы, 16 в команде)

Примечания 
Стрелки Чехословакии
Стрелки Чехии
Родившиеся в Бенешове
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы мира по стрельбе
Стрелки на летних Олимпийских играх 1988 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1996 года

Ссылки 

 Профиль на сайте issf-sports.org